Кам'яна Гірка — назва різноманітних топонімів:
 Кам'яна Гірка — українське село.
 Кам'яна Гірка — мікрорайон Мінська.
 Кам'яна Гірка — станція метро Автозаводської лінії в Мінську.
 Кам'яна Гірка — лісовий заказник у Житомирській області.